Панамериканская спортивная организация (; ;  ) — международная организация национальных олимпийских комитетов, в которой на настоящий момент представлена  41 страна Южной, Центральной, Северной Америки и Карибского бассейна .

Страны-участники 
В следующей таблице приведены страны Америки, имеющие национальные олимпийские комитеты и входящие в Панамериканскую спортивную организацию. В четвертом столбце первая дата означает год создания НОК, вторая - признание его Международным олимпийским комитетом, если даты не совпадают.

Международный олимпийский комитет

Спорт в Америке